Сенесті́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 80 км на південний схід від Бордо, 40 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 83 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 193,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сенесті на сайті французького Національного інституту географії
 Сенесті на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сенесті на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сенесті на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сенесті на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна